Шатино — название населённых пунктов в России:
 Шатино — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
 Шатино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.